Ел Аламиљо има више значења:

 Ел Аламиљо (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламиљо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламиљо (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламиљо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламиљо (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламиљо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламиљо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламиљо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламиљо, Лас Питајитас (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламиљо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламиљо (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику